Первый контакт (антропология) — первая встреча двух до этого незнакомых культур.
 Первый контакт (рассказ) — фантастический рассказ Мюррея Лейстнера, в ходе заочной полемики с которым Иваном Ефремовым была написана повесть «Сердце Змеи».
 Первый контакт (альбом) — дебютный альбом российской поп-группы «Hi-Fi».
 Первый контакт (фантастика) — распространённый сюжет, состоящий в описании первой встречи жителей Земли с представителями внеземного разума.
 Звёздный путь: Первый контакт — восьмой полнометражный фильм серии «Звёздный путь».